Вульфф ( — від  — вовк) — старонімецьке прізвище або ім'я.

Відомі представники

Прізвище 

 Бернгард Вульфф (;  1948) — німецький музикант, композитор, диригент.
 Еріх Вульфф (; 1910—1945) — німецький офіцер, штурмбанфюрер СС і майор Генштабу вермахту.
 Крістіан Вульфф (;  1959) — німецький політик, президент ФРН у 2010—2012 роках.
 Олаф Ріхард Вульфф (; 1877—1955) — австро-угорський і угорський офіцер.

Псевдонім 

 ВульФФ — Максим Володимирович Борець (нар. 1978) — український реппер.

Див. також 

 Вульф
 Вулф
 Вольф

Німецькі прізвища